Соревнования по супергиганту в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 февраля.

Соревнования состоялись в Уистлер Криксайд с 10:00 до 11:45 по местному времени (UTC-8). На старт выли 53 горнолыжницы из 27 стран, до финиша сумели добраться 38 спортсменок (71,7% от стартовавших). Температура воздуха на старте +2,8°С, на финише +5,9°С. Солнечно, снег на трассе утрамбованный.

Все три призёра Олимпийских игр 2006 года в этой дисциплине (Михаэла Дорфмайстер, Яница Костелич и Александра Майсснитцер) завершили карьеру и не выступали в Ванкувере.

Стартовавшая первой Джулия Манкусо сделала ошибку в нижней части трассы, но долгое время удерживала первый результат, пока её не обошли последовательно стартовавшие под 12, 16 и 17 номерами Мария Риш, Элизабет Гёргль и Линдси Вонн. Вонн, выигравшая в сезоне 2009/2010 большую часть соревнований Кубка мира в супергиганте, и уже ранее завоевавшая золото в скоростном спуске, прошла трассу без ошибок и после финиша рассчитывала на золото. Тем не менее, стартовавшая под 19-м номером 24-летняя Андреа Фишбахер выиграла у Вонн 0,74 секунды, а под 22-м номером Тина Мазе отодвинула Вонн на третье место. Стартовавшая под 30-м номером, последняя в группе сильнейших, Йоханна Шнарф, шла с опережением графика Вонн, но в нижней части трассы проиграла ей и заняла четвёртое место.

Фишбахер принесла Австрии первую золотую медаль в горнолыжном спорте на Олимпийских играх в Ванкувере. Американцы не остались без наград в пятой подряд горнолыжной дисциплине с начала Олимпиады, они выиграли 7 медалей из 15 разыгранных к тому моменту. Медаль Мазе стала первой серебряной медалью на зимних Олимпийских играх в истории Словении (до этого у словенцев было только 5 бронзовых наград). Для Фишбахер и Мазе это также первые олимпийские медали.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный протокол женского супергиганта на Олимпиаде-2010 
 Рискуйте, ласточки. Евгений Дзичковский — «Спорт-Экспресс», 22 февраля 2010